Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 19. и 21. августа на Олимпијском стадиону у Берлину.

Освајачи златне и сребрне медаље на Олимпијским играма 2008. Андреј Сиљнов и Џермејн Мејсон, нису учествовали на првенству, а актуелни светски првак Доналд Томас био је у лошој форми те сезоне, па је руски двојац Јарослав Рибаков и Иван Укхов, био у предности. Светски првак из 2005. Јуриј Кримаренко и бронзани са последњих олимпијских игара Кирјакос Јоану квалификовали су се пред саме игре. Андреј Терешин, Јарослав Баба и представник домаћина Раул Шпанк заокружили су листу могућих кандидата за медаље.

У квалификацијама, два последња светска првака (Томас и Кримаренко) нису упела прескочити квалификациону норму 2,30 м па су остали без финала. Остали фаворити су се квалификовали са Киријакос Јоану на врху ранг листе. Јоану , Кабело Кгосијеманг и Микаел Анани постигли су најбоље резултате сезоне.

Финале одржано 21. августа, каснило је 90 минута због обилних падавина у Берлину, што је утицало на знатно слабије резултате у односу на квалификације за већину скакача. Медаље је освајала висина 2,30, што је била квалификациона норна два дана раније у квалификацијама. Иван Укхов, који је ове сезона је скочио 2,40 м, завршио је на 2,23 м, као и још један фаворит Андра Менсон. Само Рибаков, Јоану, Шпанк и Силвестер Беднарек прескочили су висину од 2,28 м. Рибаков и Јоану су прескочили 2,32 м у првом покушају, па је редослед одлучио број неуспелих покушаја. Победио је Рибаков, јер је имао један неуспели покушај мање, док су Шпанк и Беднарек истим резултатом поделили треће место.

Ово је прво злато Рибакова после три сребра освојена на протеклим светским првенствима, а Јоану је ово био најбољи пласман на светским првенствима. Бронзана медаља Беднарека је изненађење с обзиром да му је лични рекорд постављен на почетку сезоне износио 2,26 м који је сада попправио за 6 цм. Резултат којим је освојена златна медаља 2,32 је најнижи победнички резултат у историји скокова увис на светским првенствима у атлетици и исти је као у финалу 1983. и 2005.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 скакач увис из 23 земље.

 1.  Бахаме (2)
 2.  Бел0русија (1)
 3.  Боцвана (1)
 4.  Бразил (1)
 5.  Кипар (2) 
 6.  Чешка (1)
 7.  Финска (1)
 8.  Француска (1)

 9.  Немачка (1)
 10.  Грчка (1) 
 11.  Италија (1)
 12.  Јапан (1)
 13.  Казахстан (1)
 14.  Холандија (1)
 15.  Пољска (2)
 16.  Русија (3)

 17.  Србија (1)
 18.  Словачка (1)
 19.  Шпанија (1)
 20.  Шведска (1) 
 21.  Сирија (1)
 22.  Украјина (3) 
 23.  САД (3)

Победници

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 2009. године (18. августа 2009).

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих скакача увис 2009. године пре почетка светког првенства (19. августа 2009) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,30 м, коју је испунило 8 такмичара (КВ), а 5 се квалификовало према постигнутом резултату (кв).

Финале

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 12. Светског првенства 1983—2009.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009 на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном